Orthocentrinae — подсемейство паразитических наездников семейства Ichneumonidae. Насчитывает около 30 родов. Мелкие или средних размеров наездники, длиной до 10 мм. Тело стройное, кроме представителей триб Microleptini и Orthocentrini. Жвалы обычно с 2 зубцами. Птеростигма явственная. Личинки — паразиты пилильщиков. Встречаются повсеместно.

Палеонтология 
В ископаемом состоянии известны из раннего эоцена США.

Список родов 
Мировая фауна включает 29 родов и около 500 видов, в Палеарктике — 24 рода и около 330 видов. Фауна России включает 23 рода и 185 видов наездников-ихневмонид этого подсемейства. 
Некоторые роды подсемейства Orthocentrinae:

Литература 
 Townes H. T. (1971). Genera of Ichneumonidae, Part 4 (Cremastinae, Phrudinae, Tersilochinae, Ophioninae, Mesochorinae, Metopiinae, Anomalinae, Acaenitinae, Microleptinae, Orthopelmatinae, Collyriinae, Orthocentrinae, Diplazontinae). Memoirs of the American Entomological Institute 17: 1—372.
 Wahl D. B. (1990). A review of the mature larvae of Diplazontinae, with notes on larvae of Acaenitinae and Orthocentrinae and proposal of two new subfamilies (Insecta: Hymenoptera, Ichneumonidae). Journal of Natural History 24(1): 27—52. .

Примечания

Ссылки 
 Waspweb.

 
Подсемейства насекомых